Голямата награда на Франция е кръг от Световния шампионат на ФИА - Формула 1.

Гран При на Франция е най-старото състезание с автомобили в света, първото състезание е проведено на 26 юни 1906 г. и е организирано от Автомобилния клуб на Франция в департамента Сарт. В него участват 32 автомобила.

Голямата награда на Франция е част от първия световен Гран При шампионат, проведен през 1925 г., като включва още Голямата награда на Италия, Голямата награда на Белгия и Индианаполис 500.

Голямата награда на Франция става част от Световния шампионат на Формула 1 от дебютния му сезон - 1950 г.

От 1991 година стартовете за Голямата награда на Франция се провеждат на пистата Маникур, но са провеждани още и на Пол Рикар, Дижон-Преноа, Шарад, Льо Ман, Руан-Ест-Есартс и Реймс-Жуе.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите